Ferrari 125 F1 — первый гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Scuderia Ferrari, выступавший в Чемпионате мира Формулы-1.

История 
Машина разрабатывалась под руководством итальянского конструктора Джоакино Коломбо, который прежде работал в Alfa Romeo. Ferrari 125 F1 получила 12-цилиндровый V-образный двигатель объёмом 1496 куб. см., который прежде использовался на спортивной Ferrari 125S. Первоначально он оснащался одноступенчатым компрессором и выдавал порядка 225 л. с. Но накануне сезона 1949 года двигатель доработали, установив двухступенчатый компрессор, мощность выросла до 280 л. с. Машина получила независимую подвеску всех колес: спереди — двойные рычаги с поперечной листовой рессорой, сзади — двойные рычаги с торсионом.

В 1950 году было принято решение о проведении чемпионата мира в классе Формула-1. Для дебюта в первом чемпионате Ferrari доработала 125 F1. Серьёзным изменениям подверглись подвеска и двигатель. В частности, сзади машина получила подвеску типа «де Дион». С таким вариантом 125 F1 Скудерия дебютировала в чемпионате на Гран-При Монако, где Альберто Аскари финишировал вторым, позади Хуана-Мануэля Фанхио из Alfa Romeo.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 
 Оружие Скудерии: Ferrari 125 F1 (1949)

Формула-1 в сезоне 1950
Формула-1 в сезоне 1951
Формула-1 в сезоне 1952
125 F1
Автомобили Формулы-1 1950 года
Автомобили Формулы-1 1951 года
Автомобили Формулы-1 1952 года